Bellevue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bellevue Historic District (Idaho), NRHP-Nr. 82002506
 Bellevue Historic District (South Carolina), NRHP-Nr. 97001206